

Geografia
 Astolfo Dutra – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais
Presidente Dutra – comune del Brasile nello Stato di Bahia
Presidente Dutra –  comune del Brasile nello Stato del Maranhão
 Vicente Dutra – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sud

Persone
 Antônio Monteiro Dutra (1973) – ex calciatore brasiliano
 Carlos Eduardo Dutra Oliveira (1987) – calciatore brasiliano
 César Bernardo Dutra (1992) – calciatore brasiliano
 Geraldo Dutra Pereira (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Eurico Gaspar Dutra (1883-1974) – militare e politico brasiliano
 Kevin Federik Ramírez Dutra (1994) – calciatore uruguaiano
 Otávio Dutra (1983) – calciatore brasiliano naturalizzato indonesiano
 Randal M. Dutra (...) – effettista statunitense
 Rogério Dutra da Silva (1984) – tennista brasiliano
 Sérgio Dutra dos Santos (1975) – pallavolista brasiliano
 Sérgio Dutra Júnior (1988) – calciatore brasiliano
 Tiago da Silva Dutra (1990) – calciatore brasiliano